

Luoghi 
 Stati Uniti d'America
Prentiss – territorio non organizzato della Contea di Penobscot, Maine
Prentiss – capoluogo della Contea di Jefferson Davis, Mississippi

Persone 
Ann Prentiss (1939-2010) - attrice statunitense
Ed Prentiss (1908-1992) - attore statunitense
Paula Prentiss (1938) - attrice statunitense